Чемпионат Нидерландов по футболу 2015/2016 — 60-й сезон Эредивизи — высшего футбольного дивизиона в Нидерландах. Чемпионское звание защищает ПСВ.

Формат турнира 
Команды — участницы чемпионата сыграют между собой в два круга (каждая команда проводит по два матча с каждой из остальных команд — один матч на своем поле и один в гостях). Таким образом, в турнире будет сыграно 34 тура.

Чемпион и серебряный призёр представят Нидерланды в Лиге чемпионов 2016/17. Команды, занявшие 3-е и 4-е места примут участие в Лиге Европы 2016/2017. Команды, занявшие 5—8 места, сыграют между собой в квалификационном турнире за право играть в Лиге Европы 2016/2017.

Команда, занявшая последнее место, напрямую выбывает в Эрстедивизи. Команды, которые займут 16-е и 17-е места, сыграют в матчах плей-офф за право остаться в Эредивизи на следующий сезон.

Клубы-участники 

В чемпионате принимают участие 18 команд: 15 лучших команд прошлого сезона, победитель сезона 2013/2014 в Эрсте дивизи (НЕК Неймеген) и 2 клуба, победивших в переходных матчах прошлого сезона (Рода и Де Графсхап).

В Эрстедивизи выбыли НАК Бреда, Гоу Эхед Иглз (оба — по итогам стыковых матчей) и Дордрехт (худшая команда лиги по итогам прошлого сезона).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 
</div>

Бомбардиры

Плей-офф

За место в Лиге Европы УЕФА 2016/2017 

2015/2016
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году